ATP Cup 2022 – tenisowy turniej ATP w sezonie 2022 z cyklu ATP Cup rozgrywany w dniach 1–9 stycznia 2022 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 10 000 000 dolarów amerykańskich.

Punkty rankingowe ATP 
Za zwycięstwo zawodnik otrzymywał punkty zgodnie z poniższą tabelą. Niepokonany zawodnik mógł otrzymać nie więcej niż 750 punktów w grze pojedynczej oraz nie więcej niż 250 punktów w grze podwójnej.

Uczestnicy 
W rozgrywkach brało udział 16 drużyn podzielonych na cztery grupy.

Początkowo w turnieju miała grać Austria reprezentowana m.in. przez Dominica Thiema (wycofał się) i Dennisa Novaka (nie mógł przybyć do Australii z powodów zdrowotnych), jednak z powodu braku uczestnictwa zawodnika klasyfikowanego powyżej 250 miejsca w rankingu zespół został wycofany. Miejsce Austrii zajęła Francja.

Faza grupowa 
16 drużyn zostało podzielonych na cztery grupy, tak więc w każdej z nich znalazły się po cztery zespoły. Po zakończeniu fazy grupowej do półfinałów awans uzyskali zwycięzcy grup.

Podsumowanie 
Zajmowane miejsce w grupie było określane na podstawie liczby wygranych konfrontacji, meczów, a następnie odsetka wygranych setów i gemów. W przypadku remisu wyższe miejsce zajmowała drużyna, która wygrała bezpośrednie spotkanie.

Grupa A

Chile–Hiszpania

Serbia–Norwegia

Norwegia–Hiszpania

Serbia–Chile

Norwegia–Chile

Serbia–Hiszpania

Grupa B

Rosja–Francja

Włochy–Australia

Włochy–Francja

Rosja–Australia

Rosja–Włochy

Francja–Australia

Grupa C

Kanada–Stany Zjednoczone

Niemcy–Wielka Brytania

Niemcy–Stany Zjednoczone

Kanada–Wielka Brytania

Wielka Brytania–Stany Zjednoczone

Niemcy–Kanada

Grupa D

Argentyna–Gruzja

Grecja–Polska

Polska–Gruzja

Grecja–Argentyna

Polska–Argentyna

Grecja–Gruzja

Faza finałowa

Półfinały

Hiszpania–Polska

Kanada–Rosja

Finał

Hiszpania–Kanada

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Australii
Sport w Sydney